Оле́г Бо́йко:
 Бойко, Олег Викторович (род. 1964) — российский предприниматель.
 Бойко, Олег (род. 1976) — латвийский футболист, защитник.